Der Schwimmwettkampf über 100 Meter Freistil der Männer bei den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles wurde am 31. Juli ausgetragen. Zwar legte Mark Stockwell Protest gegen die Wertung des A-Finals ein, da er einen Fehlstart des US-Amerikaners Ambrose Gaines vermutete. Die FINA wies diesen Protest jedoch ab und erklärte somit Gaines zum Olympiasieger und Stockwell zum Silbermedaillengewinner. Bronze gewann der Schwede Per Johansson.

Rekorde 
Vor Beginn der Olympischen Spiele waren folgende Rekorde gültig.

Folgende neue Rekorde wurden aufgestellt:

Ergebnisse

Vorläufe 
Die acht schnellsten Athleten qualifizierten sich für das A-Finale, die Plätze 9 bis 16 für das B-Finale.

Finale

B-Finale

A-Finale

Weblinks 

 Ergebnisse

Freistil 100 m